Свођење, сведен или свести може се односити на:

Наука

Хемија 
 Свођење, део оксидо-редукције, реакција у којој атоми имају промењено стање оскидације.
 Органска редокс реакција - редокс реакција која се одвија са органским једињењима
 Свођен гас, гас са малим бројем оксидација
 Сведен елемент, елемент или једињење у редокс реакцији који донира електрон до друге врсте
 Свођење атмосфера, кисеоник сиромашан гасовитом окружењу који спречава оксидацију
 Редуктаза, ензим који катализује реакцију редукције
 Свођење потенцијала, мера тенденција хемијских врста за стицање електрона 
 Свођење руда -

Рачунарство и алгоритми 
 Свођење (сложеност), трансформација једног проблема у други проблем 
 Свођење графова, ефикасна верзија не-строге еволуције
 Свођење снага, оптимизација компајлера где се функција неке промељиве систематски мења обрачунава ефикасније коришћењем претходне вредности фукнције 
 Свођење (теорија рекурзије), дати су низови А и В природних бројева, могуће је ефикасно претворити метод за одлучивање чланства у В у метод за одлучивање чланства у А
 L-свођење, трансформација проблема оптимизације која садржи карактеристике апроксимације
 Свођење разлике, процедура која се користи за повећање прецизности процена које се могу добити за дати број итерација
 Парцијалан ред свођења, техника за смањење величине простора да би се претражили означени алгоритми
 Бит стопа свођења, аудио метод компресије
 Свођење (рачунрски алгебарски систем), општа намена рачунарско алгебарског система ка примени у физици
 Свођење (функција вишег реда), у функционалном програмирању, породица функција вишег реда које обрађују структуру података у неком редоследу и да ће изградити повратну вредност
 Свођење скупа инструкција рачунарства, CPU дизајн филозофије која фаворизује један скуп инструкција смањене величине и сложености адресирања, како би се омогућила лакша иммплементација, већи ниво инструкција паралелизма и ефикаснији компајлери
 Свођење података, поједностављење података у циљу олакшавања анализе

Математика и статистика 
 Сводљив може бити супротно од несводљив (математика)
 Свођење (математика) је поновно писање израза у једноставнијем облику
 Бета свођење, је поновно писаше израза из ламда циклуса у једноствнијем облику
 Тема свођења или очување, коригуј на израз који не мења свој тип
 Систем свођења, стратегија за свођење, примена поновног писања система за отклањање сводљивог израза
 Димензија свођења, процес свођења броја случајних променљивих у разматрању
 Решетке свођења, имајући у виду цео број основе решетке као улаз, наћи основу са кратким, готово ортогоналним вектором
 Свођење реда, техника за решавање другог реда обичних диференцијалних једначина
 Свођење струкатура група, за -сноп  и мапу  -сноп таква да избија  је изоморфна са 
 Свођење облик, у статистици, једначина која се одоси на ендогене променљиве X за све расположиве ендогене променљиве, укључени су у регресију од интереса (W) и инструмената (Z) 
 Свођење прстен, прстен без не-нучла елемената
 Свођење систем остатка, скуп φ(n) природних бројева тако да је сваки цео број релативно прост са n и не постоје два подударна по модулу n 
 Свођење производа, конструкција која генерализуује како директан производ тако и ултра-производ
 Свођење речи, у слободној групи, речи без икаквих генератор-инверзних парова
 Свођење хомологије, мала измена је у теорији хомологије алгебарске топологиј, дизајниран да се направи тачка која има све хомологије групе нулла
 Свођење ред ешалоу облика, одређени смањен ешалоу ред облика матрице која у потпуности и једноставно одређује његов ред простора

Физика 
 Свођење димензија, граница је компактификована теорија где величина компактне димензије иде на нулу
 Критеријум за свођење у квантној теорији информација, неопходан услов мешовитих стања мора задовољити ред да би био одвојив
 Свођење својства флуида, дефиниција на основу критичне тачке флуида је: 
 Сведеним притиском
 Сведеном температуром
 Сведена количина
 Сведена маса, "ефикасна" инерцијална маса која се појављује у проблему два тела Њутнове механике

Технологија 
 Свођење буке, акустичко или обрада сигнала
 Свођење погона, механички уређај ротира обртај

Филозофија 
 Еидекит свођење, техника у истраживњу суштине у феноменологији чији је циљ да идентификује основне компоненте феномена
 Интертеоретик свођење, у филозофији науке, једна теорија чини предвиђања која савршено или готово савршено одговарају предавањима друге теорије
 Свођење (филозофија), процес којим један објекат, особина, концепт, теорија, итд... је показала да се у потпуности непотребан у корист другог
 Редукционизам, низ филозофских система

Медицина 
 Мршављење
 Селективно свођење (или фетално свођење), пракса свођења броја фетуса у мултифералној трудноћи
 Свођење (ортопедска хирургија), медицински поступак за враћање прелома или ишчашење на одговарајуће поравнање
 Вентрикуларно свођење, тип операције у кардиохирургији
 Однос свођења урее (URR), бездимензиони број који се користи за квантитивну адекватност хемодијализе

Естетска хирургија 
 Смањење груди 
 Смањење вилице

Епидемологија 
 Свођење у односуу на ризик, апсолутно свођење ризика по стопи контроле догађаја
 Свођење апсолутни ризик, свођено у односу ризика дате активности или лечење у вези са контолом активности или лечења

Лингвистика 
 Свођење акцента, модификовање нечијег страног акцента на изворни говорников
 Свођење самогласника, свака промена у квалитету вокала се доживљава као "слабљење"
 Опуштени изговор, замрзавање слогова заједничких речи
 Одређени члан свођења, употреба мање - самогласничких облика енглеског одређеог члана у северној Енглеској

Политика и социјална политика 
 Свођење потражње, напори у циљу свођења јавне жеље за илегалним и недозвољеним дрогама 
 Штетно свођење, политика дизајнира да смањи штетне последице повезане са рекреативним коришћењем дрога и других активности високог ризика
 Свођење имиграција 
 Свођење папирологије, свођење бирократије
 Свођење сиромаштва
 Снижена цена оброка, додељује оброко (или ужину) служену у САД да се дете класификује због ниског прихода у породици
 Свођење ризика (вишезначна одредница), управљање ризиком свођења тежине на било какав ризик 
 Свођење понуде, напори у циљу нарушвања производње и дистрибуирању ланаца за снабдевање легалних и забрањених дрога

Историја 
 Литхиц свођење, у каменом добу алат одлуке, да се одвоји литхиц пахуљице од комада алата камена
 Свођење (војни), свођење се оже односити на опсада и заробљивање утврђеног места 
 Свођење (Шведска), вратити круне феудалног добра који је одобрен у Шведском племству
 Индиан свођење, насеља у Шпанској Америци намерава да изједначи Индијанце

Друго 
 Свођење (Филм), 1931 Амерички филм
 Его свођење, заснован на коришћењу концепта ега Сигмунда Фројда
 Свођење (музика), музика урађена за мање ресурса (клавир) ради лакше анализе учинка 
 Свођење (кување), процес задебљања интензитета укуса течне смесе, као што су супе, сос, вино
 Свођење (члан), мања верзија уметничког дела уметника 
 Свођење на апсурд, облик аргумената у којој је тврдња оспорена ако следи њена имликација до апсурдне последице 
 Свођење по рангу, војни закон 
 Свођење за вежбу, у Уједињеном Краљевству очигледан закон, као отелотворење концепта проналаска
 Свођење (отпад), минимизирање отпада